«Мой Фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» () — немецкий комедийный фильм об «одном эпизоде из жизни» Гитлера.

Сюжет 
После очередного неудачного покушения в конце 1944 года фюрер пребывает в глубокой депрессии, помочь ему может лишь учитель риторики и актёр, однажды уже поставивший речь диктатору. Этот учитель — еврейский профессор Грюнбаум находится в концлагере Заксенхаузен. Его привозят из лагеря к Гитлеру, и он начинает готовить диктатора к выступлению, но имеет собственный план.

Действие фильма происходит в разрушенном Берлине с 25 декабря 1944 по 1 января 1945 года, когда вся Германия готовится к речи фюрера.

В ролях

Оценки 
Этот фильм стал первой попыткой немцев пошутить над периодом нацизма. Это вызвало резкую реакцию критиков.

Критика

Показ 
Премьера фильма состоялась 9 января 2007 года в кинотеатре Lichtenburg в Эссене. Кинопоказ был начат в Германии 11-го, в Швейцарии — 18-го и в Австрии 19-го января. За короткое время в прокате фильм собрал около 780 тысяч зрителей. В сентябре 2007 года фильм был выпущен на DVD.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 

Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2007 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы об Адольфе Гитлере
Фильмы о Берлине
Фильмы о Холокосте
Фильмы-биографии Германии
Фильмы Германии 2007 года